Forchheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Forchheimer (1820–1907), österreichischer Numismatiker
 Karl Forchheimer (1880–1959), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Philipp Forchheimer (1852–1933), österreichischer Hydrologe und Ingenieur
 Tassilo Forchheimer (* 1968), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Forchheim (Begriffsklärung)